Джоб () — имя собственное английского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Джоб, Феликс Алаба Адеосин (род. 1938) — католический прелат, епископ Ибадана, первый архиепископ Ибадана.
 Джоб, Фрэнк (1925—2014) — американский врач-ортопед, специалист в области спортивной медицины.